Laurel negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Nectandra megapotamica; o 
 el nombre común de la planta Cordia alliodora.